

Sciences et techniques 
 En anatomie humaine, l'agger nasi est une saillie de la partie antérieure de l'os ethmoïde sur la face latérale de la cavité nasale
 En zoologie,  (ou Cranopsis agger) est une espèce d'escargots de mer, un mollusque gastéropode de la famille des Fissurelles.

Sciences humaines et sociales 
 En histoire et en archéologie, un agger est une fortification de la Rome antique.
 En paléoanthropologie, l' est un abri-sous-roche préhistorique situé à  (comté de La Crosse, Wisconsin, États-Unis).

Patronyme 

 Daniel Agger (1984-), un footballeur danois ;
 Knud Agger (1895-1973), un peintre danois ;
  (1992-), un footballeur danois ;
  (1988-), un footballeur danois ;
  (1948-), un canoéiste danois.

Toponyme

Allemagne 
 l'Agger, une rivière coulant dans le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, affluent de la Sieg et sous-affluent du Rhin ;

Danemark 
 , un village de la commune de Thisted (Jutland du Nord), situé à l'extrémité nord de l' ;
 l', une péninsule située entre le Limfjord et la mer du Nord et saillant de l'île du Jutland du Nord (Danemark) ;
 la , une paroisse du prévôté de  (diocèse d'Aalborg).